Девангандж:
 Девангандж — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Девангандж — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Джамалпур.